Рогачи плоскоусые () — род жуков из семейства рогачей.

Описание 
Личинки размером до 30 мм развиваются в древесине лиственных деревьев, разрушенной светлыми гнилями.

Систематика 
Род насчитывает около 50 видов среди которых два вымерших.

Перечень видов 
 Platycerus acuticollis
 Platycerus akitaorum
 Platycerus albisomni
 Platycerus bashanicus
 Platycerus benesi
 Platycerus businskyi
 Platycerus caprea
 Platycerus caraboides
 Platycerus caucasicus
 Platycerus consimilis
 Platycerus cribripennis
 Platycerus cupreimicans
 Platycerus cyanidraconis
 Platycerus delagrangei
 Platycerus delicatulus
 Platycerus depressus
 Platycerus dundai
 Platycerus feminatus
 Platycerus hiurai
 Platycerus hongwonpyoi
 Platycerus kawadai
 Platycerus kitawakii
 Platycerus ladyae
 Platycerus marginalis
 Platycerus miyatakei
 Platycerus nagahatai
 Platycerus oregonensis
 Platycerus perplexus
 Platycerus primigenius
 Platycerus rugosus
 Platycerus senguni
 Platycerus spinifer
 Platycerus sue
 Platycerus sugitai
 Platycerus tabanai
 Platycerus takakuwai
 Platycerus tangi
 Platycerus tieguanzi
 Platycerus turnai
 Platycerus urushiyamai
 Platycerus vicinus
 Platycerus virescens
 Platycerus viridicuprus
 Platycerus xiongmao
 Platycerus yeren
 Platycerus yingqii
 †Platycerus sepultus
 †Platycerus zherichini

Примечания

Ссылки 
 BioLib Taxon profile — genus Platycerus Geoffroy, 1762

Lucaninae
Роды жесткокрылых